Darkest Hour (englisch für „Dunkelste Stunde“) steht für:

 darkest hour in French history, von Winston Churchill benutzte Formulierung in der Rede This Was Their Finest Hour
 The Darkest Hour (1919), US-amerikanischer Film von Paul Scardon 
 Darkest Hour (2011) (Originaltitel The Darkest Hour), amerikanisch-russischer Film von Chris Gorak
 Die dunkelste Stunde (Originaltitel: Darkest Hour), britischer Film von Joe Wright von 2017
 Darkest Hour (Band), US-amerikanische Band
 Darkest Hour (Album), Album von Darkest Hour (2014)